Тур дю Лак Леман (, ) — шоссейная однодневная велогонка, с 1879 по 2005 год проводившаяся в Швейцарии вокруг Женевского озера. Будучи основанной в 1879 году, являлась одной из самых старых шоссейных велогонок в мире.

Призёры 

 Некоторые призёры гонки в кон. XIX-нач. XX века неизвестны.

Ссылки 
 Тур дю Лак Леман на Memoire-du-cyclisme
 Тур дю Лак Леман на FirstCycling
 
 
 
 

Велогонки в Швейцарии